

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Strl“ beginnt.

Strl 



Strle 
 Strle, Terry, Bürgermeisterin von Fairbanks, Alaska
 Štrlek, Manuel (* 1988), kroatischer Handballspieler